Alex Rodriguez peut désigner :
 Alex Rodriguez (né en 1975), joueur de baseball américain ;
 Alex Rodríguez (né en 1971), monteur français ;
  (né en 1980), joueur de football andorran ;
 Alex Rodríguez (né en 1990), joueur de football panaméen ;
 Alex Rodríguez (né en 1993), joueur de football espagnol ;
 Alex Rodriguez (né en 19??), musicien américain, batteur du groupe Saosin.